Endangered Species ("specie a rischio" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 L'esperimento (Endangered Species) – film del 1982 diretto da Alan Rudolph
 Endangered Species – film del 2002 diretto da Kevin Tenney

Musica 
 Endangered Species – album dei Leatherwolf del 1985
 Endangered Species – album dei Lynyrd Skynyrd del 1994
 Endangered Species – album dei Y&T del 1997
 Endangered Species – album dei Man del 2000
 Endangered Species – album di Des'ree del 2000
 Endangered Species – album di Big Punisher del 2001
 Endangered Species – album di Big Hawk del 2007